Adolphe-Marie Gubler (1821-1879), médecin et pharmacologue français, qui a donné son nom au syndrome de Millard-Gubler ;
 Claude Gubler (né en 1934), médecin français, connu pour avoir été le médecin de François Mitterrand ;
 Matthew Gray Gubler (né en 1980), acteur, réalisateur, illustrateur et ancien mannequin américain ;
 Walter Gubler (né en 1965), mathématicien suisse.